Wheelwright ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Lawrence Wheelwright (Ted Wheelwright; 1921–2007), britischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Ralph Wheelwright (1898–1971), US-amerikanischer Drehbuchautor

Wheelwright ist der Name folgender Orte:
 Wheelwright (Santa Fe), Ort im Departamento General López, Provinz Santa Fe, Argentinien